

Geografia

Australia 
 Reservoir – sobborgo di Melbourne, nello Stato del Victoria
 Reservoir – sobborgo di Perth, nell'Australia Occidentale

Stati Uniti d'America 
 Reservoir – centro abitato della contea di Kern, in California

Musica 
 Reservoir – extended play di Fionn Regan del 2003
 Reservoir – album dei Fanfarlo del 2009
 Reservoir – album di Gordi del 2017

Scienza 
 Reservoir – sacchetto collegato a maschere dell'ossigeno e palloni autoespandibili
 Reservoir – tipo di roccia
 Reservoir – organismo in cui un patogeno prolifera senza danneggiarlo o danneggiandolo poco, per poi infettare un altro organismo bersaglio
 Reservoir computing – insieme di metodologie per il design e l'allenamento delle reti neurali ricorrenti

Trasporti 
 Stazione di Reservoir – stazione tranviaria di Brookline, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)